Малое Алексеевское — название населенных пунктов в России:

 Малое Алексеевское — село в Ступинском районе Московской области.
 Малое Алексеевское (до 2018 г. — Алексеевское) — деревня в Калининском районе Тверской области.